Варенское районное самоуправление (, до 1995 — Варе́нский райо́н) — муниципальное образование в Алитусском уезде на юге Литвы.

Самый большой по площади и самый лесной район в Литве. Площадь 2218 км². Из них 67 % занимают леса, 22,6 % сельскохозяйственные угодья, 2,4 % промышленные предприятия и дороги, 2,2 % водоёмы, 1,2 % города и посёлки, 5,9 % площади другого назначения.

История 
7 декабря 1959 года к Варенскому району была присоединена часть территории упразднённого Даугайского района.

Население 

Распределение населения

По местожительству:
 Городское — 6174 (34,83 %)
 Сельское — 20292 (75,27 %)

По половому признаку:
 Мужчины — 14947 (48,00 %)
 Женщины — 16190 (52,00 %)

По вероисповеданию:
 Католики — 28651 (94,75 %)
 Атеисты — 1146 (3,79 %)
 Православные — 349 (1,15 %)
 Другие — менее 0,5 %

По национальности (на 2011 год):
 Литовцы — 22967 (90,50 %)
 Поляки — 1612 (6,35 %)
 Русские — 307 (1,2 %)
 Белорусы — 237 (0,93 %)
 Другие — менее 0,99 %

Административное деление 
Район включает 8 староств:
 Валькининкское (Валькининку) (),
 Варенское (Варенос) (),
 Виденю (),
 Канявос (),
 Марцинконисское (Марцинконю) (),
 Матуйзу (),
 Меркинес (),
 Якену ().

Примечания

Ссылки 

 

 
Районы Литвы
Алитусский уезд